Aaron Cohen puede referirse a:

 Aaron Cohen (escritor), escritor estadounidense.
 Aaron Cohen (yudoca), yudoca estadounidense.